Begtrup ist der Name folgender Orte:
 Begtrup (Djursland), einem Ort im dänischen Ostjütland in der Syddjurs Kommune
 Begtrup Vig, einer Meeresbucht am Nordufer der Århusbucht  

Begtrup ist der Name folgender Personen:
 Bodil Gertrud Begtrup geb. Andreasen (1903–1987), dänische Frauenrechtlerin, Politikerin und Diplomatin
 Gregers Otto Bruuns Begtrup (1769–1841), dänischer Agrarökonom
 Holger Begtrup (1859–1937), dänischer Theologe
 Mageina Tovah Begtrup (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Tine Bryld geb. Begtrup (1939–2011), dänische Sozialarbeiterin und Autorin